Crawfordville (Florida)
Crawfordville (Georgia)

Kapcsolódó szócikkek 
Crawfordsville (egyértelműsítő lap)